Albert Tarantola (1949-2009), géophysicien français d'origine espagnole
 Anna Maria Tarantola (née en 1945), fonctionnaire et dirigeante publique italienne
 Damien Tarantola (né en 1991), fondeur français
 Laura Tarantola (née en 1994), rameuse d'aviron française